, родился 27 марта 1909 года в Токио, Япония — умер 23 апреля 1988 года в Дзуси, Канагава, Япония — японский характерный актёр театра, кино и телевидения, театральный режиссёр. Работал в театральных труппах сингэки (что переводится как «новая драма», — японские театральные труппы в европейском стиле). Был одним из основателей знаменитого театра . Снялся более чем в 300 фильмах (в кинолентах 1935—1940 гг. и с 1949 по 1957 гг. под псевдонимом Сакаэ Одзава). Работал практически во всех крупных кинокомпаниях, а также на студийных площадках независимого кинематографа Японии. Член КПЯ (Коммунистической партии Японии) с 1929 года. За выдающиеся достижения в области театра и кино награждён Орденом Восходящего солнца IV степени (1988).

Биография

Ранние годы и начало театральной деятельности 
Родился в 1909 году в столичном посёлке  (ныне это один из кварталов токийского района Минато), в семье торговца, владеющего магазином мебели западного стиля. Когда мальчику было 7 лет, мать привела с собой старшую сестру и ушла к другому мужчине. С этого времени Эйтаро воспитывался тёткой, которая стала его мачехой. После окончания начальной школы Minato kuritsu onarimon shō gakkō 14-летний Эйтаро перешёл в среднюю школу Shiba chūgakkō kōtō gakkō, но во время учёбы заболел плевритом. Проходил лечение дома. Боролся с болезнью более трёх лет, в течение которых прочёл много книг и в конечном итоге заинтересовался театром. Планировавшееся после болезни продолжение получения среднего образования было прервано, так как Эйтаро не справлялся с математикой, кроме того юноша изо всех сил рвался на театральные подмостки.
 
С 1927 года Одзава был частым посетителем пролетарского театра , где подвязался подмастерьем, а затем становится учащимся на курсе пролетарской драмы при этом театре. В 1929 году появился в спектакле «Сплошная линия» левацкого театра  и начал с этого времени участвовать в пролетарском театральном движении. В этот же год стал членом КПЯ (Коммунистической партии Японии). С 1930 года сотрудничал с различными токийскими театральными труппами левого толка, взяв себе театральный псевдоним Сакаэ Одзава. В том же году был принят , и левые радикальные группы, такие как коммунистическая партия, стали подвергаться интенсивному преследованию. Многие деятели театров левого толка были обвинены в нарушении этого закона. В 1932 году Одзава был арестован властями за нарушение Закона о сохранении мира и провёл в тюрьме полтора года. 

В 1934 году Одзава вместе с такими известными театральными деятелями, как , Осаму Такидзава, ,  принимал участие в создании нового театра . Играл главные роли в спектаклях по пьесам  («Ветры на северо-востоке», «Миллиард человек с учётом меня»), Максима Горького («На дне»),  («Абстрактная оценка»). В этот же период Одзава начинает пробовать свои силы в театральной режиссуре.

Карьера в кино и театре 
К 1934 году относится и первое появление актёра в кино. Актёр сыграл небольшой эпизод в первом музыкальном фильме студии P.C.L. (раннее название впоследствии знаменитой компании «Тохо») «Крона сакуры». В предвоенный период кинороли Одзавы были эпизодическими, но он получил опыт работы с такими мастерами кинорежиссуры, как Сотодзи Кимура и Микио Нарусэ.

19 августа 1940 года власти милитаристской Японии распорядились о роспуске двух трупп «левых» театров, в том числе и «Синкё гэкидан». Были арестованы многие из членов труппы, среди них и Одзава. Всем им опять-таки вменялось в вину нарушение Закона о сохранении мира.  После освобождения из заключения в 1942 году военные власти запретили актёру пользоваться его псевдонимом Сакаэ Одзава, и отныне он подписывался в титрах фильмов своим настоящим именем. В этот период он присоединился к кинокомпании «Сётику». В том же, 1942 году, актёр снялся в трёх фильмах, в том числе у таких классиков, как Томотака Тадзака («Мать и мачеха») и Тому Утида («Сунээмон Тории»). В 1943 году Одзава сыграл главную роль в дебютной ленте Кэйсукэ Киноситы «Гавань в цвету», где он вместе с партнёром, популярным киноактёром Кэном Уэхарой показал мягкое, причудливое действо. 

Усилиями актёров Эйдзиро Тоно, Корэя Сэнда, Сугисаку Аояма, Тиэко Хигасияма и Эйтаро Одзава в 1944 году был создан Театр актёров . На какое-то время Одзава ушёл из новообразованной труппы, но вернувшись в театр в ноябре 1946 года сыграл на сцене множество центральных ролей, а также занимал руководящие должности в управлении театральной компании.

В фильме 1946 года «Утро семьи Осонэ» (реж. Кэйсукэ Киносита) Эйтаро Одзава сыграл армейского офицера, который верит в победу имперской Японии. Герой демонстрирует стойкую убеждённость и действует в соответствии со своими принципами, пренебрегая при этом людскими душами. За исполнение этой роли Эйтаро Одзава был назван лучшим актёром 1946 года на 1 церемонии вручения кинопремии «Майнити». Сотрудничество актёра с режиссёром Кэйсукэ Киноситой было неоднократным, в одной из последующих их совместных работ, киноленте «Женщина» Эйтаро Одзава имел уникальный опыт: весь фильм на экране только два героя — мужчина и женщина. Актёр прекрасно справился с этой сложнейшей задачей (напару с партнёршей, известной в те годы актрисой Мицуко Мито).

С 1949 по 1957 годы актёр вновь берёт псевдоним Сакаэ Одзава. Именно это имя было написано на театральных афишах театра «Хайюдза», где он продолжал служить в эти годы, и в титрах многочисленных кинофильмов. С начала 1950-х годов актёр снимался очень много, играл по 12 и более ролей в год (в 1955 году он принял участие в 21 кинопроекте). Всего за творческую карьеру Эйтаро Одзава снялся более чем в 300 кинолентах. В публикуемой здесь фильмографии 301 фильм (включая несколько ТВ проектов), и это не все его работы перед камерой. Лицо актёра было хорошо знакомо кинозрителям Советского Союза, так как 14 фильмов с его участием демонстрировались в советском кинопрокате. За полвека работы в кинематографе, Эйтаро Одзава, не связанный студийным контрактом ни с какой кинокомпанией, снимался в фильмах различных кинокомпаний, он трудился на всех студиях «большой шестёрки»: «Сётику», «Тохо», «СинТохо», «Никкацу», «Тоэй» и «Дайэй», принимал участие и в проектах независимых компаний. Актёр сотрудничал практически со всеми крупными японскими кинорежиссёрами, в том числе с Ясудзиро Одзу (роль отца главного героя в фильме «Рассказ домовладельца», 1947), Кэндзи Мидзогути (роли в фильмах: «Любовь актрисы Сумако», 1947; «Пламя моей любви», 1949; «Сказки туманной луны после дождя», 1953; «Повесть Тикамацу», 1954; «Ёкихи», 1955), Тэйносукэ Кинугаса («Легенда о Великом Будде», 1952;  «Может ли роза совершить путешествие», 1955; «Белая цапля», 1958; «Бумажный фонарь», 1960 и др.), Микио Нарусэ («Молния», 1952; «Когда женщина поднимается по лестнице», 1960; «Авария», 1966 и др.), Акира Куросава («Скандал», 1950), Дайскэ Ито («Шея вассала», 1955; «Шрамы Ёсабуро», 1960 и др.), Тадаси Имаи (новелла «Невеста из деревни» в киноальманахе «Когда любишь», 1955; «Белая скала», 1960), Кодзабуро Ёсимура («Повесть о Гэндзи», 1951; «Скрытые настроения», 1956;  «На этой земле», 1957 и др.), Канэто Синдо («Волки», 1955; «Счастливый дракон № 5», 1959; «Негодяй», 1965 и др.); Кон Итикава («Река Соло», 1951; «Молодёжь», 1952; «Клан Инугами», 1976; «Дом повешенной на Больничном Спуске», 1979); Масаки Кобаяси («Счастливые дни», 1955; «За толстой стеной», 1956; «Удел человеческий I», 1959 и др.); Ясудзо Масумура («Жена сознаётся», 1961; «Чёрный автомобиль», 1963 и др.); Нагиса Осима («Кладбище солнца», 1960; «Церемония», 1971); Сэйдзюн Судзуки («Пропадите вы пропадом!», 1960; «Наша кровь не простит», 1964); Киндзи Фукасаку («Гордый вызов», 1962; «Особняк "Черная роза"», 1969; «Новые битвы без чести и жалости 3: Последние дни босса», 1976) и др.

Эйтаро Одзава имел репутацию хорошего исполнителя на роли отрицательных персонажей, злодеев. Наиболее интересны в этом плане его образы в фильмах Сацуо Ямамото: «Большая белая башня» (1966), «Великолепное семейство» (1974) и «Бесплодная зона» (1976). Роль профессора Угаи из «Большой белой башни» актёр повторно исполнил в ТВ сериале-ремейке (1978).

В результате внутреннего конфликта в театральной труппе, Одзава оставил театр «Хайюдза» в 1969 году. 

В 1988 году Эйтаро Одзава умер от рака лёгких на восьмидесятом году жизни в своём доме в небольшом городке Дзуси (рядом с Йокогамой). Прощание с актёром состоялось в основанном им театре «Хайюдза», в котором он служил с 1946 по 1969 гг.

Личная жизнь 
Эйтаро Одзава дважды состоял в браке. Первая жена покончила с собой в 1954 году, уже после того, как супруги расстались. Во второй раз Одзава женился в 1974 году на 37-летней женщине (актёру было к тому времени уже 64). Старший сын актёра  (1938—1999) — драматург, режиссёр и переводчик.

Премии 
Кинопремия «Майнити» (1947)
 1-я церемония награждения — приз лучшему актёру 1946 года — за исполнение главной роли в фильме «Утро семьи Осонэ» (реж. Кэйсукэ Киносита).
Еженедельная премия «Ёмиури» 
 премия лучшему режиссёру — за театральную постановку «Двенадцать ночей» (1959).
19-я церемония награждения театральной премии Kinokuniya (1984)
  Специальный приз.

Признание 
В 1988 году Эйтаро Одзава был удостоен Ордена Восходящего солнца 4 степени.

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Коммунисты Японии
Люди, чей прах был развеян
Умершие от рака лёгкого